Рама може да се односи на:

Географија
 Рама, притока Неретве у Херцеговини
 Рама, средњовековна област око истоимене реке
 Рама, град у Етиопији
 Рама, насеље у Италији, у округу Торино
 Рама, град у древној Галији
 Рама, насеље у Израелу (у Галилеји)

Индијска митологија
 Рама, легендарни индијски краљ
 Нитјананда Рама, један од индијских светаца

Народ
 Рама, народ у Никаравги
 Рама, језик у Никарагви

Личности

 Краљеви Сијама/Тајланда:
 Рама -{I}-, Велики (1782-1809), Буда Јодфа Чулалок
 Рама -{II}- (1809-1824), Буда Лоетла Нафалај 
 Рама -{III}- (1824-1851), Нангклао
 Рама -{IV}- (1851-1868), Монгкут 
 Рама -{V}-, Велики (1868-1910), Чулалонгкорн 
 Рама -{VI}- (1910-1925), Ваџиравуд 
 Рама -{VII}- (1925-1935), Прачадипок 
 Рама -{VIII}- (1935-1946), Ананда Махидол 
 Рама IX, Велики (1946-2016), Бумибол Адулиадеј 
 Рама -{X}-, Велики (влада од 2016), Маха Вачиралонгкорн

Политичари
 Еди Рама, председник владе Републике Албаније